Maria Knutsson kan avse någon av följande personer:
Maria Knutsson (musiker) (född 1971), svensk sångare och låtskrivare
Maria Knutsson (designer) (född 1936), italiensk-svensk designer och modedirektör